Terrytown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Terrytown (Louisiana)
Terrytown (Nebraska)